

Aziende
 Cort – azienda della Corea del Sud, produttrice di strumenti musicali

Persone
 Alfred Cort Haddon – antropologo ed etnologo britannico
 Bud Cort – attore e sceneggiatore statunitense
 Carl Cort – ex calciatore inglese naturalizzato guyanese
 Cornelis Cort – pittore e incisore olandese
 Henry Cort – ingegnere britannico
 Leon Cort – ex calciatore inglese naturalizzato guyanese
 Magnus Cort Nielsen – ciclista su strada danese
 Pieter Cort van der Linden – politico olandese